Collegio uninominale Puglia - 16 – collegio uninominale italiano per la Camera
 Collegio uninominale Puglia - 08 – collegio uninominale italiano per il Senato